Sesto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano (Tyrol Południowy)
 Sesto al Reghena – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Pordenone
 Sesto Calende – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Varese
 Sesto Campano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Molise, w prowincji Isernia
 Sesto Fiorentino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Florencja
 Sesto San Giovanni – miasto i gmina w północnych Włoszech (Lombardia)
 Sesto ed Uniti – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Cremona
 Camilo Sesto – hiszpański piosenkarz, twórca tekstów piosenek, producent i kompozytor ballad muzyki latynoskiej